Plaats in Indonesië
 Tanjungharjo (Nanggulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Tanjungharjo (Ngaringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java